Oživení může označovat:

oživení – v lékařství, stav po úspěšném procesu oživování 
oživení (ekonomie)
Oživení (sdružení)
oživení (elektrotechnika) – slangový výraz pro zprovoznění složitého elektrického obvodu nebo elektronického zařízení